Первая Чаншайская операция (15 сентября 1939 — 6 октября 1939) — военная наступательная операция японских войск на территории Китая в ходе Японо-китайской войны (1937—1945), преследовавшая цель захвата города Чанша. Цель операции достигнута не была. 

Чанша стал первым крупным городом который выстоял перед ударами японской армии. Руководитель обороны города генерал Сюэ Юэ, выпускник академии Вампу удостоился высокой чести за свою победу под Чаншаем. Оборона города позволила предотвратить объединение японских сил на юге Китая.  Так же было первое крупное сражение войны, которое попало в рамки того, что широко считается Второй мировой войной.

План операции 
План операции предусматривал нанесение удара по городу Чанша с трех направлений — со стороны Наньчана, Хунань и озера Дунтинху. Главный удар планировалось нанести силами четырех дивизий на Чанша. Вспомогательные - с севера вдоль железной дороги Ухань — Гуанчжоу и силами двух пехотных дивизий из района Наньчана в западном направлении. На восточном побережье озера Дунтинху должен был высадиться десант при поддержке кораблей флотилии. В задачу авиации в период подготовки операции входило нанесение ударов по тылам и путям подхода китайских войск, а во время наступления — поддержка действий сухопутных сил.

Китайское командование, располагая сведениями о подготовке противником наступления на Чанша, перебросило в этот район дополнительно четыре пехотные дивизии и, кроме того, сюда же подтягивало из резерва еще пять-шесть дивизий. Общая численность китайских войск в этом районе была доведена до 150 (по некоторым данным до 400)тыс. человек. Однако китайские войска не располагали на этом участке фронта танками и авиацией.

Ход операции 

Чаншайская операция началась 15 сентября 1939 г. наступлением шести японских пехотных дивизий, усиленных тяжелой артиллерией, во взаимодействии с авиацией и флотилией боевых кораблей. Первоначально китайские войска оказывали слабое сопротивление, быстро отходя с одного рубежа на другой.

Китайский генеральный штаб и командующий Юго-Западным фронтом намеревались оставить Чанша без боя. 19 — 20 сентября этот вопрос обсуждался на специальном заседании военного руководства, где советскому военному советнику удалось убедить китайское командование в необходимости и реальной возможности удержания Чанша, а также организации контрнаступления.

Превосходство в силах, и особенно в боевой технике, обеспечило японцам первоначальный успех. Их соединения стали быстро продвигаться в южном направлении вдоль железной дороги Ухань — Гуанчжоу. Но с утра 26 сентября из-за упорного сопротивления китайских войск темпы наступления резко снизились. Продвижение японских войск замедлялось и тем, что дороги севернее Чанша были заблаговременно разрушены и стали непроходимыми для японской артиллерии и танков.

27 — 29 сентября наступление японских войск, подошедших к Чанша на расстояние 25 км, было приостановлено. 30 сентября последовал контрудар китайских войск.

Под натиском китайских войск в начале октября японцы начали беспорядочный отход в северном направлении. К 6 октября китайские войска полностью восстановили положение, существовавшее до наступления на Чанша.

Таким образом, Чаншайская операция окончилась для японцев крупным поражением. Она показала, что японское командование просчиталось в оценке боеспособности китайских войск и не учло особенностей театра военных действий.

Примечания 

Сражения Японо-китайской войны (1937—1945)
Сражения в Китае
1939 год в Китае
Сражения 1939 года
Сентябрь 1939 года
Октябрь 1939 года
1